Maskering kan syfta på:

 Maskering (akustik) –  ett begrepp vid förståelsen av hur vi uppfattar ljud inom psykoakustiken
 Maskeringstejp – vid målning täcka ytor där färg inte ska appliceras
 Militärkamouflage – att göra enheter och anläggningar svåra att upptäcka
Blindning – att i vetenskapliga studier hemlighålla för deltage eller undersökare vilken intervention som ges

Se även
 Ansiktsmålning – som vid maskerad